Bruno Gregoretti – Capitano di porto
 Bruno Gregoretti – nave della guardia costiera italiana, con identificativo CP 920